Пуассо́н — многозначный термин.
 Poisson () — балетное па, прыжок с откидыванием ног назад.

Фамилия 
 Пуассон — французская театральная династия. Её представители:
 Пуассон, Ремон или же Раймонд (1630—1690) — актёр и драматург, известный как Бельрош; создатель комического типажа Криспена.
 ; 1658—1735) — комический актёр, сын предыдущего; его дети:
 Пуассон, Филипп (1682—1743) — комический актёр и драматург.
 Пуассон, Мадлен-Анжелик де (в замужестве Гомес; 1684—1770) — писательница, драматург, была известна в России 1760—1790 годов как мадам Гомец.
 ; 1696—1753) — комический актёр.

 Пуассон, Альберт (1868—1893) — французский эрудит-алхимик и переводчик с латыни.
 Пуассон, Давид (1982—2017) — французский горнолыжник, призёр чемпионата мира 2013 года.
 Пуассон, Жанна-Антуанетта (более известна как маркиза де Помпадур; 1721—1764) — фрейлина, хозяйка литературного салона, официальная фаворитка (с 1745) французского короля Людовика XV.
 Пуассон, Жан-Фредерик (род. 1963) — французский политик.
 Пуассон, Симеон Дени (1781—1840) — французский физик и математик.
 Пуассон, Филипп (известен как Фил Фиш; род. 1984) — франкоканадский разработчик компьютерных игр.

Другое 
 Пуассон — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.